Nili (Afghanistan)
 Nili (Israëlische nederzetting)

NILI kan verwijzen naar
 NILI Nederlands Instituut van Landbouwkundig Ingenieurs